Sverige (Szwecja) – państwo w Europie Północnej

Muzyka 
 Sverige – szwedzki zespół muzyczny
 „Sverige” – piosenka Basshuntera z albumu LOL <(^^,)>
 Sverige – album Maleny Ernman